Folkerts peut faire référence à : 
 Ulrike Folkerts (née en 1961), actrice allemande.
 Menso Folkerts (né en 1943), historien allemand des sciences et des mathématiques. 
  (né en 1952), terroriste allemand, membre de la Fraction armée rouge.
 , groupe de musique allemand.
  (1911–2009), homme politique néerlandais.
  (né en 1982), diacre néerlandais.
  (1875–1949), peintre allemand.
 George W. Folkerts, entomologiste.
  (né en 1949), économiste allemand.